24/7 steht für:
 24/7, Kurzform für „rund um die Uhr“ (Verfügbarkeit oder Bereitschaft)
 24/7 (Album), Musikalbum der Band Die Sterne (2010)
 24/7 The Passion of Life, deutscher Spielfilm (2006)
 24/7 Zeitschrift der TelefonSeelsorge Deutschland

Siehe auch:
 Twenty Four Seven, Album von Tina Turner
 Twenty 4 Seven, niederländische Dance-Band
 Drake 24/7, Band des US-amerikanischen Filmschauspielers und Pop-Rock-Sängers Drake Bell

247